Георгий Семёнович Атарщиков (Егор, Атаришков) ( — ) — русский генерал, участник Кавказских войн.

Биография 
Родился а. Образование получил в частном учебном заведении.

Службу начал в 1831 году рядовым казаком в Моздокском казачьем полку, откуда, в 1840 году, переведён в Кубанский казачий полк. а Атарщиков был произведён в хорунжие.

Участвуя в беспрерывных экспедициях против горцев, все награды получил за боевые отличия, и, как выдающийся офицер, в 1848 году зачислен в состав команды линейных казаков Государева конвоя.

С 1852 по 1855 в звании штабс-ротмистра командовал сводным Кавказским линейным казачьим полком. В июле 1859 году, назначенный командиром 4-й бригады бывшего Кавказского линейного войска, принял участие в экспедиции того же года по покорению абадзехов и участвовал в экспедиции в верховья р. Фарса на урочище Хамкенты, в 1860 году содействовал операциям главного Шапсугского отряда и был произведён в полковники.

Затем 1863 и 1864 году он провёл в Пшехском отряде, имевшем своей задачей окончательное покорение горцев правого фланга Кавказской линии и в марте 1865 года командирован в Петербург депутатом от войска, для принесения Государю благодарности за пожалование кубанским казакам Всемилостивейшей грамоты. Произведённый  того же года в генерал-майоры с окончанием военных действий на Кавказе, Атарщиков в 1871 году зачислен по Кубанскому казачьему войску, а с 1876 году до кончины своей состоял при Кавказской армии.

Умер а. Похоронен в Воскресенском Новодевичьем монастыре в Санкт-Петербурге.

Семья 
дети
 Александра Егоровна;
 Ольга Егоровна;
 Маргарита Егоровна;
 Михаил Егорович;
 Иван Егорович.

Награды 
 знак отличия Военного ордена (1833);
 орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (1838);
 орден Святой Анны 3-й степени с бантом (1840);
 орден Святого Владимира 4-й степени с бантом (1841);
 знак отличия беспорочной службы за 15 лет (1854);
 орден Святого Станислава 2-й степени с императорской короной (1858);
 орден Святой Анны 2-й степени с мечами и императорской короной (1863);
 орден Святого Владимира 3-й степени с мечами (1869);
 орден Святого Станислава 1-й степени (1871).

Примечания

Сочинения 
 Заметки старого кавказца о военной и административной деятельности на Кавказе генерал-лейтенанта барона Григория Христофоровича Засса (Сырой материал для истории покорения Кавказа) / Георгий Атарщиков // Военный сборник. 1870. — Т. 74. — № 8. — С. 309—333.

Источники 
 
 
 
 Петербургский некрополь / Вел. кн. Николай Михайлович. — , 1912. — Т. 1. — С. 105.
 
 

Генерал-майоры (Российская империя)
Участники Кавказской войны
Похороненные на Новодевичьем кладбище (Санкт-Петербург)
Награждённые знаком отличия беспорочной службы